Teschen es el nombre alemán de una ciudad a orillas del Río Olza que se dividió en 1920 en Cieszyn (Polonia) y Český Těšín o simplemente Těšín (República Checa).

También es el nombre de diversas divisiones administrativas centradas en dicha ciudad a lo largo de la historia:
 Ducado de Teschen (1281-1918), uno de los ducados en que se dividía Silesia;
 Eurorregión de la Silesia de Teschen, una eurorregión;
 Silesia de Teschen, una región histórica.